Алешата — название населённых пунктов в России:

 Алешата — деревня в Афанасьевском районе Кировской области.
 Алешата — деревня в Верещагинском районе Пермском крае.